Als Zürcher Derby bezeichnet man ein Spiel zwischen den beiden in der Stadt Zürich ansässigen Fussballclubs FC Zürich (FCZ) und Grasshopper Club Zürich (GCZ). Am 20. November 1897 fand anlässlich der Schweizer Fussballmeisterschaft 1897/98 das erste Stadtzürcher Derby zwischen den beiden Vereinen statt. Der Grasshopper-Club gewann mit 7:2.

Geschichte 
Der FC Zürich entstand ursprünglich aus dem FC Turicum (Turicum ist der römische Name von Zürich). Nachdem dieser mit dem FC Excelsior fusionierte, wurde am 1. August 1896 der FC Zürich gegründet. Als der Grasshopper Club Zürich im Jahr 1909 zwischenzeitlich aus dem Schweizerischen Fussballverband austrat, änderte der FC Zürich die Klub- und Trikotfarben von rot-weiss auf blau-weiss, was traditionell die Farben der Grasshoppers waren und die Farben der Stadt Zürich sind. Diese Anekdote führte zu Missstimmigkeiten zwischen den beiden Klubs. Die Rivalität übertrug sich dadurch auch auf ausserhalb des Fussballfeldes. Dies wurde durch die Tatsache verstärkt, dass der GCZ eher von der bürgerlichen Schicht, der FCZ hingegen von Arbeitern und Bauern unterstützt wurde, eine soziale Grenze, die heute nur noch beschränkt Bestand hat.

Nach Anzahl verkaufter Saisonkarten sind in der Stadt Zürich die FCZ-Fans deutlich in der Mehrheit, während GC eine starke Basis in den reichen Ortschaften an der Goldküste und in den Agglomerationsgemeinden hat. Im restlichen Kantonsgebiet verteilen sich die Anhänger ausgeglichener.

Historische Siege 
Im ersten Derby-Jahrhundert waren einige denkwürdige Resultate zu verzeichnen gewesen. In der Kriegs-Meisterschaft 1942/43 gelang ein zweistelliges Ergebnis: 11:2 für den GCZ. Der höchste FCZ-Sieg im 21. Jahrhundert datiert aus der Saison 2011/12. Dem halben Dutzend Treffern des FCZ stand kein einziges GCZ-Tor gegenüber. Weil die beiden Vereine nicht immer in derselben Liga spielten, dauerte es 70 Jahre bis zum 100. Stadtderby. Es fand am 2. September 1967 vor 15'000 Schaulustigen auf dem Hardturm statt. Der Schwede Ove Grahn, Roland Citherlet und Rolf Blättler erzielten die Tore zum 3:0-Sieg des GCZ.

Auch im 21. Jahrhundert gab es einige denkwürdige Spiele. Das Derby vom 3. März 2004 im Schweizer Cup ging in die Geschichte ein: Nachdem der FC Zürich nach 82 Minuten scheinbar sicher durch Tore von Daniel Gygax (3), Clederson César und einem Eigentor der Grasshoppers mit 5:2 führte, gelangen den Grasshoppers in den letzten Minuten der regulären Spielzeit noch drei Tore zum 5:5-Ausgleich. In der Verlängerung erzielte Richard Núñez mit einem Heber ein weiteres Tor für die Grasshoppers. Weil dem FCZ anschliessend ein klarer Elfmeter verwehrt wurde, wofür sich Schiedsrichter Urs Meier später entschuldigte, war dies der Siegtreffer und GC zog mit einem 6:5-Sieg in den Cupfinal ein, den es gegen den FC Wil verlor.

Am 7. August 2011 siegte der FC Zürich im Letzigrund mit 6:0 gegen GC. Mit Aegerter, Alphonse, R. Koch, Mehmedi, Kukuruzovic und Nikci schossen sechs verschiedene Spieler die Tore. Dies ist der höchste Derby-Sieg des FCZ aller Zeiten. In der Saison 2014/15 gewann der FCZ alle 5 Begegnungen. In der Saison 1997/98, gewannen die Grasshoppers alle vier Begegnungen in der Meisterschaft (es gab keine weiteren Begegnungen).

Ein weiteres geschichtsträchtiges Spiel im Zürcher Derby fand am 29. November 2015 statt. Innert 13 Minuten erhöhten Yoric Ravet, Shani Tarashaj und Caio zwischen der 58. und der 71. Minute von 1:0 auf 4:0. In der Nachspielzeit sorgte Regisseur Kim Källström für den Endstand von 5:0.

Schande von Zürich 
Das 226. Derby am 2. Oktober 2011 zwischen GC und FCZ ging als «Schande von Zürich» in die Geschichte ein. Der Schiedsrichter brach das Spiel nach 77 Spielminuten beim Stand von 2:1 für GC ab. FCZ-Anhänger verliessen kurz zuvor den Gästesektor, drangen zum GC-Sektor vor und warfen eine Magnesiumfackel auf die gegnerischen Fans. Vorausgegangen waren Provokationen von GC-Fans mit bei einem Einbruch gestohlenen FCZ-Fahnen. Das Spiel wurde später als Forfaitsieg für GC gewertet. Beide Clubs erhielten eine Geldstrafe von je 50'000 Schweizer Franken. Ausserdem waren bei der darauf folgenden Direktbegegnung keine Zuschauer im Stadion zugelassen.

Stadion 
Die Stadien der beiden Vereine – der Letzigrund des FCZ an der Grenze des Kreis 4 zu Altstetten und der ehemalige Hardturm des GCZ im Kreis 5 – lagen sehr nahe beieinander, nur getrennt von den Bahngeleise der SBB. Spieler, die «über die Geleise» wechselten, gab es wegen der Rivalität jahrzehntelang nicht. Als beispielsweise der ehemalige Schweizer Nationaltrainer Jakob Kuhn vom FCZ zu den Grasshoppers wechselte, war der Volkszorn derart heftig, dass der Mittelfeldspieler nach nur zwei Monaten unfreiwillig wieder zu seinem Stammklub zurückkehrte. Noch heute sind Spieler, die «über die Geleise» wechseln, bei ihrem Ex-Klub ausgesprochen unbeliebt.

Beide Stadien hätten komplett neu erbaut werden sollen, zuerst der Letzigrund und anschliessend der Hardturm. Der «neue» Letzigrund wurde am 23. September 2007 mit dem 209. Derby offiziell eröffnet. Der FCZ gewann das Spiel mit 4:0. 2008 hätte der neue Hardturm eröffnet werden sollen, die Credit Suisse, Investorin des Stadions, zog allerdings nach einem jahrelangen Rechtsstreit das Projekt zurück. Dennoch wurde das Hardturm Stadion abgebrochen. Seither tragen die beiden Vereine ihre Heimspiele im selben Stadion (Letzigrund) aus.

Ein weiteres Stadionprojekt am Hardturm wurde im Jahr 2013 vom Zürcher Stimmvolk verworfen. Frühestens im Herbst 2018 soll zum dritten Mal eine Abstimmung über ein Fussballstadion auf dem Hardturmareal abgehalten werden. In der Abstimmung vom 26. November 2018 sprachen sich 53,8 % der Stadtzürcher Stimmberechtigten für ein neues Fussballstadion auf dem Hardturm-Areal aus, für welches die Stadt Zürich günstige Baurechte überlässt und die Finanzierung des 570-Millionen-Schweizer-Franken-Projektes mit Genossenschaftssiedlung von privaten Investoren erfolgt. Das neue Stadion mit 18500 Plätzen soll Heimstätte des FC Zürich und der Grasshoppers werden und über durchgängige Fankurven verfügen.

Statistik

Liste aller Pflichtspiele 
Nachfolgend sind alle Derbys im Rahmen der Meisterschaft, des Cups und des Ligacups aufgeführt.

Weblinks 
 Fussball-Statistiken

Einzelnachweise 

Fußballderby
Fußball (Schweiz)
Sportveranstaltung in Zürich